Gaither House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gaither House (Morganton, North Carolina), NRHP-ID 76001310
 Gaither House (Harmony, North Carolina), NRHP-ID 80002851